Regno Unito
 Ringwood – paese dell'Hampshire
 Australia
 Ringwood - sobborgo della città di Melbourne
 Stati Uniti d'America
 Ringwood – città della Contea di Gallatin, Illinois
 Ringwood – borough della Contea di Passaic, New Jersey
 Ringwood – città della Contea di Major, Oklahoma